Epting ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Epting (1905–1979), deutscher Romanist und Nationalsozialist
 Peter Epting, Schweizer Architekt und Sportfunktionär
 Ruth Epting (1919–2016), Deutschschweizer evangelische Geistliche und Frauenaktivistin
 Steve Epting, US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Eptingen (Begriffsklärung)